Ка́ури:
 Каури () — семейство морских брюхоногих моллюсков.
 Каури () — род морских брюхоногих моллюсков этого семейства, раковины которых использовались в качестве денег.
 Каури, новозеландское каури () — другое название новозеландского дерева  рода Агатис.
 Каури () — местность в регионе Нортленд Новой Зеландии.
 Каури () — с 1972 по 1986 год разменная денежная единица Гвинеи (¹/₁₀₀ гвинейского сили)
 Каури, Ханс (1906—1999) — эстонский энтомолог, зоолог и политик.